Jenófanes puede referirse a:

Jenófanes de Colofón, filósofo griego de los siglos VI a. C.-V a. C.
Jenófanes, uno de los cráteres lunares, bautizado así en honor del filósofo griego.